De Primera División 2001/02 was de 71e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje.

Promovendi 
Gepromoveerd uit de Segunda División A waren Sevilla FC, Real Betis en CD Tenerife.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 2001/2002 werd Diego Tristán topscorer met 21 doelpunten.

Records
Meeste overwinningen - Valencia (21x)
Minste overwinningen - UD Las Palmas en Real Zaragoza (9x)
De meeste gelijkspel - Málaga CF en Real Betis (14x)
Minste gelijkspel - Deportivo Alaves (3x)
De meeste verliezen - Tenerife (20x)
Minste verliezen - Valencia (5x)
Hoogst aantal gescoorde goals - Real Madrid (69x)
Minste aantal doelpunten - Tenerife (32x)
De meeste tegendoelpunten - Athletic Bilbao (66x)
Minste aantal tegendoelpunten - Valencia (27x)

Zie ook
Copa del Rey 2001/02

Primera División
Competitievoetbal 2001/02